Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Helena Suková remporte le simple dames. En finale, elle bat Akiko Kijimuta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Brisbane
Tennis en Australie en 1990
Tennis en Australie en 1991
Sport en décembre 1990
Tennis en janvier 1991